Stenden University steht für:

 Stenden University Berlin
 Stenden University (Südafrika) in Port Alfred, Ostkap
 Stenden University of applied sciences, Niederlande, siehe Stenden Hogeschool